Yaron ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Yaron (1919–1999), österreichisch-israelischer Beamter und Übersetzer
 Gil Yaron (* 1973), israelischer Arzt und Journalist

Siehe auch:

 Jaron